Les Mille et Une Nuits sont un recueil de contes Arabes.

Musique 
 Les Mille et une nuits, cantique pour soprano, ténor et quatre ondes Martenot d'Arthur Honegger ;
 Les Mille et une nuits (Tausend und eine Nacht), valse par Johann Strauss II.

Cinéma 
 Les Mille et Une Nuits (Arabian Nights) de John Rawlins en 1942 ;
 Les Aventures d'Aladin (1001 Arabian Nights) de Jack Kinney (film d'animation) en 1959 ;
 Les Mille et Une Nuits (Le Meraviglie di Aladino) de Mario Bava et Henry Levin en 1961 ;
 Les Mille et Une Nuits (Senya Ichiya monogatari), film d'animation d'Osamu Tezuka sorti en 1969 ;
 Les Mille et Une Nuits (Il fiore delle mille e una notte) de Pier Paolo Pasolini en 1974 ;
 Les Mille et Une Nuits de Philippe de Broca en 1990 ;
 Les Mille et Une Nuits de Laurent Boulanger (court-métrage) en 1998 ;
 Les Mille et Une Nuits (As 1001 Noites) de Miguel Gomes en 2015.

Télévision 
 Les Mille et Une Nuits, série télévisée québécoise de Pierre Desroches (1956) ;
 Les Mille et Une Nuits (Arabian Nights), téléfilm de Steve Barron (2000).

Divers 
 Éditions Mille et Une Nuits est une maison d'édition française ;
 Mille et une nuits est un manhwa de Han Seung-Hee (dessins) et Jun Jin Suk (scénario) ;
 Le jeu des Mille et Une Nuits () est un jeu de société d' et publié en 1985 par West End Games.

Voir aussi
Mille et une vies